Эммануэ́ль Со́фи Энн Шри́ки (; род. 10 декабря 1975, Монреаль, Квебек, Канада) — канадская актриса, известная по ролям в телесериалах «Красавцы» и «Менталист», а также в фильме «Не шутите с Зоханом». В 2006 году вошла в Hot 100 журнала Maxim под № 37. В 2008 году получила премию «Молодой Голливуд» за выдающиеся успехи.

Биография 
Шрики родилась в Монреале, Квебек, в семье марокканских евреев. Её мать родилась в Касабланке, а отец в Рабате, она также имеет родственников в Израиле. Шрики была воспитана в традициях ортодоксального иудаизма.

У Шрики есть старшие брат и сестра. Когда ей было почти два года, её семья переехала в Торонто, Онтарио. Она выросла в , пригороде Маркема, к северо-востоку от города. Ребёнком она окончила актёрские курсы, которые были оплачены старшим братом. Шрики участвовала в драматическом кружке . После школы Эммануэль решила продолжить карьеру актрисы.

Карьера 
Шрики начала работать актрисой в десятилетнем возрасте в рекламе McDonald’s. Она переехала в Ванкувер в 1990-х, где приглашалась на съемки телесериалов «Боишься ли ты темноты?», «Рыцарь навсегда»,  и «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений». Её первой голливудской ролью стала работница службы техподдержки в фильме «Детройт — город рока» (1999). Шрики позже появлялась в эпизодических ролях в нескольких фильмах: «100 девчонок и одна в лифте», «На связи» и . Одной из последних ролей стала главная роль в фильме «Не шутите с Зоханом», где она сыграла иммигрантку из Палестины, живущую в Нью-Йорке.

Личная жизнь 
В настоящее время Шрики уже 5 лет встречается с архитектором из Нью-Йорка.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Киноактрисы Канады